BMW Open 2010 — 95-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Мюнхен и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2010 году турнир прошёл с 2 по 9 мая. Соревнование продолжало околоевропейскую серию грунтовых турниров, подготовительную к майскому Roland Garros.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Томаш Бердых
 в парном разряде —  Ян Герных и  Иво Минарж

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стал Марин Чилич (№ 11 в мире на тот момент). Хорват подошёл в неплохой форме к мюнхенскому турниру, выиграл один за другим четыре матча, переиграв двух сеянных соперников, но с третьим — в титульном матче — не справился: вторая ракетка посева — россиянин Михаил Южный — оказался чуть сильнее его по итогам трёх партий. Прошлогодний обладатель приза — Томаш Бердых — защищал свой титул, но уступил в четвертьфинале.

Парный турнир свёлся к матчу третьей и четвёртой команды посева: австрией Оливер Марах и испанец Сантьяго Вентура Бертомеу сломили сопротивление американца Эрика Буторака и немца Михаэля Кольманна в затяжной концовке решающего тай-брейка.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Михаил Южный обыграл  Марина Чилича со счётом 6-3, 4-6, 6-4.
 Южный выигрывает 1-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Чилич уступает свой 1-й финал в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфиналы
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=7
| RD1-team01= Ж.Беннето
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=3
| RD1-score01-3=3
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Ф.Пецшнер
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=6| RD1-score02-3=6| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Д.Кёллерер
| RD1-score03-1=7
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04=WC
| RD1-team04= М.Анчич
| RD1-score04-1=67
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Л.Лацко
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=1
| RD1-score05-3=2
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= П.Риба
| RD1-score06-1=5
| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3=6| RD1-seed07=WC
| RD1-team07= К.Кравиц
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= Т.Бердых
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=8
| RD1-team09= Б.Беккер
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=4
| RD1-score09-3=6| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С.Робер
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3=0

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Я.Гайек
| RD1-score11-1=6
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= А.Сидоренко
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Д.Истомин
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=63
| RD1-score13-3=1
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А.Бек
| RD1-score14-1=2
| RD1-score14-2=7| RD1-score14-3=6| RD1-seed15= 
| RD1-team15= Ж.Шарди
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=4
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= М.Южный
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= Ф.Пецшнер
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Д.Кёллерер
| RD2-score02-1=1
| RD2-score02-2=4
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=Q
| RD2-team03= П.Риба
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=3
| RD2-team04= Т.Бердых
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=8
| RD2-team05= Б.Беккер
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=0
| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= Я.Гайек
| RD2-score06-1=6| RD2-score06-2=6| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= А.Бек
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=2
| RD2-team08= М.Южный
| RD2-score08-1=6
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= Ф.Пецшнер
| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=6| RD3-score01-3=6| RD3-seed02=3
| RD3-team02= Т.Бердых
| RD3-score02-1=6| RD3-score02-2=3
| RD3-score02-3=4

| RD3-seed03= 
| RD3-team03= Я.Гайек
| RD3-score03-1=1
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04=2
| RD3-team04= М.Южный
| RD3-score04-1=6
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01= 
| RD4-team01= Ф.Пецшнер
| RD4-score01-1=5
| RD4-score01-2=65
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=2
| RD4-team02= М.Южный
| RD4-score02-1=7| RD4-score02-2=7| RD4-score02-3= 
}}

 Финал 

 Парный турнир 
  Оливер Марах /  Сантьяго Вентура Бертомеу''' обыграли  Эрика Буторака /  Михаэля Кольманна со счётом 5-7, 6-3, [16-14].
 Марах выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 8-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Вентура Бертомеу выигрывает свой 2-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 BMW Open

 Мировой тур ATP 2010 года
 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 

 
 

Германия
Теннис
Май 2010 года
2010